Błażejewo est le nom :

Toponymie 
en Pologne
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Błażejewo, dans le powiat de Poznań ;
 du village de Błażejewo, dans le powiat de Śrem.

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 du village de Błażejewo.